L'Anse (Michigan)
 L'Anse Township (Michigan)